Rosa — flor
Rosas (Colômbia) — município do departamento de Cauca
Roses — ; município da Catalunha, Espanha
Rosas (bairro de Madrid)
Juan Manuel de Rosas — político e militar argentino que governou a província de Buenos Aires e brevemente a Confederação Argentina (1793–1877)

Desambiguações de topônimos